Босния и Герцеговина на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 5 спортсменами (2 мужчин, 3 женщины), которые выступили в соревнованиях по горнолыжному спорту, биатлону и лыжным гонкам.

Результаты соревнований

Биатлон 

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанция

 Женщины
 Дистанция

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2010 году